BSL steht für:
 BSL Olefinverbund, heute Dow Olefinverbund, mitteldeutsches Chemieunternehmen
 Bayerische Soccerliga, Bayerischer Tischfussballverband
 Biosafety Level, Biologische Schutzstufe
 Breed-specific legislation, siehe Rasseliste
 Breitenseer Lichtspiele, ältestes Kino in Wien
 British Sign Language, Gebärdensprache der Hörgeschädigten in Großbritannien 
 Bundesverband Spedition und Logistik, ehemaliger deutscher Wirtschafts- und Arbeitgeberverband
 British Senior League, ehemaliger Name der British American Football League
 BSL-110, Feldspaten der Roten Armee
 Flughafen Basel-Mülhausen (IATA-Code), Schweizer Teil des Flughafens EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg
 Brutal schneller Lärm - Song (B.S.L.) von Die Ärzte auf der LP Planet Punk (1995) 
 Business Source License, eine Open-Source-Lizenz, welche für kommerzielle Nutzung kostenpflichtige Lizenzen vorsieht

bsl steht für:
 Basa-Gumna (ISO-639-3-Code), ausgestorbene Kainji-Sprache in Nigeria

Abkürzung